В Демократической Республике Конго всегда были затруднения с наземным транспортом. Рельеф местности и климат бассейна реки Конго создают барьеры для строительства автомобильных и железных дорог. Кроме того, хроническая бесхозяйственность и внутренние конфликты привели к серьёзной нехватке инвестиций в транспортную инфраструктуру в течение многих лет.

С другой стороны, в ДР Конго тысячи километров судоходных путей и традиционно водный транспорт является доминирующим на ⅔ территории страны.

Транспортные проблемы 
В качестве иллюстрации транспортных проблем в ДР Конго можно привести т. н. «национальный маршрут» доставки товара из порта Матади в Букаву:
 Из Матади в Киншасу — железной дорогой
 Из Киншасы в Кисангани — речным судном
 Из Кисангани в Убунду — железной дорогой
 Из Убунду в Кинду — речным судном
 Из Кинду в Калемие — железной дорогой
 Из Калемие в Калунду — судном по озеру Танганьика
 Из Калунду в Букаву — автомобильной дорогой.

Иными словами, товар должен быть загружен и выгружен восемь раз, а вся дорога может занять несколько месяцев.

Многие дороги страны находятся в плохом состоянии и действуют только на некоторых участках, несмотря на недавние попытки улучшить их состояние. Транспортная инфраструктура ДР Конго сильно пострадала во время Первой и Второй конголезских войн. Многие транспортные средства были уничтожены или реквизированы боевиками, особенно на севере и востоке страны, также сильно пострадали трубопроводы. За пределами Киншасы, Матади и Лубумбаши частного и коммерческого автомобильного транспорта почти нет, а автомобильный поток низкий даже там, где дороги находятся в хорошем состоянии. Некоторое количество транспортных средств, используемых за пределами этих городов, находится в ведении ООН, организаций по оказанию помощи, правительства ДР Конго и нескольких крупных компаний в добывающей и энергетической отраслях.

Воздушный транспорт является единственным эффективным средством перемещения между многими городами в стране. Конголезское правительство, ООН, гуманитарные организации и крупные компании используют воздушный, а не наземной транспорт для перемещения персонала и грузов.

Простые граждане, особенно в сельских районах, передвигаются обычно пешком, на велосипеде или лодке.

В некоторые районы ДР Конго легче добраться из других стран, чем из Киншасы. Например, Букаву, Гома и другие города на северо-востоке страны связаны от границы ДРК асфальтированной дорогой с кенийским портом Момбаса. И большинство товаров в эти города доставляются в последние годы этим маршрутом. Аналогичным образом, Лубумбаши и другие города провинции Катанга связаны с Замбией, через которую получают доступ к автомагистралям и железным дорогам Южной Африки. Такие транспортные связи с соседними странами для восточных и юго-восточных районов страны более важны, чем со столицей.

Основные программы развития инфраструктуры 
В 2007 году Китай согласился предоставить 5 млрд долларов для реализации двух крупных проектов по развитию транспортной инфраструктуры. Первый проект предполагал связать богатую полезными ископаемыми провинцию Катанга, в частности Лубумбаши, железной дорогой с океанским портом Матади и автомагистралью с речным портом Кисангани. Второй проект предполагал улучшить транспортную сеть юга Африки в Замбии. Эти проекты также будут направлены на улучшение транспортных маршрутов между районами страны, которые не обслуживаются водным транспортом, и основными экономическими центрами. Кредит будет погашаться предоставлением концессий на добычу ископаемых, в которых остро нуждается Китай: медь, кобальт, золото и никель, а также доходами от платных автомобильных и железных дорог. В условиях нежелания международного бизнес-сообщества вкладывать средства в ДР Конго, эти проекты необходимы правительству страны для активизации инфраструктуры страны.

Железные дороги 

Железные дороги управляются национальной компанией Société Nationale des Chemins de Fer du Congo (SNCC). Не все железнодорожные линии соединены между собой, но большинство из них связаны с речным транспортом. Ниже перечислены железнодорожные системы страны:
 : Из Матади в Киншасу через Сонгололо, Кимпесе, Мбанза-Нгунгу и Касангулу, управляется компанией . Ширина колеи 1067 мм, изначально было 750 мм; поезд три раза в неделю. Количество перевозок по этой линии уменьшилось после завершения в 2000 году реконструкции автодороги Матади—Киншаса, однако в настоящее время планируется активизировать работу линии, для чего в июле 2006 года было подписано соглашение между ONATRA и китайской компанией CMIC, которая будет ремонтировать пути, поезда, коммуникации, сигнализацию и линии электропередач.
 Линия Викиконго: Бумба (порт на реке Конго) — Акети — Бута — Ликати — Исиро — Мунгбере, с подъездными путями в Бондо и Титуле. Ширина колеи 600 мм. Линия находится в запущенном состоянии и не используется, последние поезда по ней проходили в 2002—2003 году.
 Линия Больших озёр (1-й участок): Кисангани (порт на реке Конго) — Убунду (порт на реке Конго). Ширина колеи 1000 мм. Эта линия является объездным маршрутом водопада Стэнли. Поезда отходят после прибытия в Кисангани корабля из Киншасы или до его отправления в Киншасу, что происходит нерегулярно, примерно раз в 2—3 месяца.
 Линия Больших озёр (2-й участок): Кинду (порт на реке Луалаба) — Кибомбо — Конголо — Кабало (порт на реке Луалаба и соединение с линией Катанга) — Ньюнзу — Ниемба — Калемие (порт на озере Танганьика). Ширина колеи 1067 мм. До 1955 года ширина колеи была 1000 мм, но её переделали для соединения с линией Катанга в 1956 году. Отрезок дороги между Калемие и Ниемба находится в запущенном состоянии и не эксплуатируется. Из Калемие по озеру Танганьика можно добраться судами в Моба и Увира.
 Линия Катанга: Кабало (порт на реке Касаи и соединение с линией Больших озёр) — Камунгу — Катумба — Кабонго — Камина (соединение с линией Касаи) — Букама (порт на реке Луалаба) — Тенке (соединение с ) — Ликаси — Лубумбаши — Саканиа — Замбия. Ширина колеи 1067 мм. Участок между Кабонго и Камина находится в запущенном состоянии.
 Линия Касаи: Илебо (порт на реке Касаи) — Кананга — Мвене-Диту — Каниама — Камина (соединение с линией Катанга). Ширина колеи 1067 мм. Линия Касаи соединяет линию Катанга с Илебо, откуда на судне можно добраться до Киншасы, а грузы перегружают на речные баржи, однако речное сообщение нерегулярное. 1 августа 2007 года в 170 км к северо-западу от Кананги потерпел крушение пассажирский поезд, 7 вагонов сошли с рельс и погибло около 100 человек.
 Линия Катанга—Бенгела: Была построена для соединения железной дороги Катанга: Тенке — Колвези — Дилоло с железной дорогой Бенгела из Луау к Лобиту (порт на берегу Атлантического океана). Это позволило пассажирским поездам курсировать между Лубумбаши и Лобито, а грузовыми поездами доставлять медь из Замбии и Катанги (месторождение Copperbelt) в морской порт для экспорта. Однако, из-за гражданской войны в Анголе, линия не работает с 1970 года. Участок между Колвези и Дилоло находится в очень запущенном состоянии.

Протяжённость железных дорог 
4007 км (2014)

Узкоколейки:
 3882 км; ширина колеи 1067 мм (858 км электрифицировано); (2014)
 125 км; ширина колеи 1000 мм; (2014)

Железнодорожные линии в соседние страны 
В настоящее время функционирует только одна международная железнодорожная линия:
  — ширина колеи 1067 мм, соединяется с железными дорогами Зимбабве, Мозамбика и ЮАР.

Эта международная линия не работает:
  — 1067 мм, не работает с 1970-х годов.

Существует паромная связь между железнодорожными линиями соседних стран:
  — паром перевозит пассажиров и грузы из Киншасы в Браззавиль через реку Конго, откуда идёт железная дорога в Пуэнт-Нуар. Ширина колеи в обеих странах 1067 мм.
  — суда перевозят грузы из Калемие в Кигому, откуда идёт железная дорога в Дар-эс-Салам. Ширина колеи 1067 мм (ДР Конго) / 1000 мм (Танзания)

С Суданом, Угандой, ЦАР, Руандой и Бурунди прямой железнодорожной связи нет.

Проекты железных дорог 
 В сентябре 2007 года сообщалось, что Китай предоставит 5 млрд. $ для реализации новых проектов в области транспортной инфраструктуры, включавших восстановление старых и строительство новых участков железных дорог для связи Саканиа и Лубумбаши с Матади (3200 км).
 В 2005 году было предложено строительство железной дороги в Касесе, Уганда.

Автодороги 

В ДР Конго автодорог с хорошим покрытием меньше, чем в других странах Африки, сравнимых по площади и количеству населения. В общей сложности в ДР Конго 2250 км автодорог, из которых только 1226 км находятся в хорошем состоянии. На каждый 1 млн населения приходится только 35 км асфальтированных дорог. Для сравнения, в Замбии (одной из беднейших стран Африки) и Ботсване (одной из самых богатых) — 580 км и 3427 км соответственно.

Всего дорожная сеть, по данным UNJLC, в 2005 году составляла:
 Всего: 171 250 км
 С твёрдым покрытием: 2250 км
 Грунтовые дороги: 15 000 км
 Без твёрдого покрытия: 43 000 км
 Просёлочные дороги: 21 000 км
 Местные дороги или тропинки 90 000 км.

В то же время, согласно документам правительства ДР Конго, в 2005 году сеть магистральных автомобильных дорог в хорошем состоянии распределилась следующим образом:
 С твёрдым покрытием: 1226 км
 Грунтовые дороги: 607 км.

UNJLC также отмечает, что сети автодорог, существовавшей до Второй конголезской войны, больше нет, так как большинство из 20 000 мостов и 325 паромов нуждаются в ремонте или замене.

UNJLC сообщает, что хотя дорожную сеть теоретически можно разделить на четыре категории (национальные дороги, приоритетные региональные дороги, второстепенные региональные дороги и дороги местного значения), эта классификация не имеет большого практического использования, потому что некоторые дороги просто не существуют. Например, национальная автомагистраль NR9 не функционирует и её нельзя обнаружить с помощью дистанционного зондирования Земли.

Две основные автомагистрали страны:
 Национальная автомагистраль № 1 — связывает порты на побережье Атлантического океана с Киншасой и юго-восточными провинциями страны, где находится важнейшая экономическая зона ДР Конго с месторождениями медных и других руд.
 , Кисангани — Букаву — Гома, соединяющая основные водные транспортные системы страны, а именно Киншаса—Кисангани реки Конго с озёрами Киву и Танганьика. Эта дорога была повреждена во время войны и по состоянию на июль 2007 года не используется к югу от Валикале.

Международные автомагистрали 
Через ДР Конго проходят три трансафриканских автомагистрали:
 Триполи — Кейптаун
 Лагос — Момбаса
 Бейра — Лобиту

Водные маршруты 
ДР Конго имеет больше судоходных рек, а также объём грузо- и пассажироперевозок на лодках и паромах, чем любая другая страна Африки. Киншаса, в которой 7 км береговой линии занимают причалы и пристани, является крупнейшим речным портом континента. Однако большая часть инфраструктуры — суда и портовое оборудование — находится в плохом состоянии из-за некачественного обслуживания и внутренних конфликтов.

Общая протяжённость водных путей составляет 15 000 км, включая реку Конго, её притоки и озёра.

Самым длинным и известным маршрутом является 1000-километровый маршрут Киншаса—Кисангани.

Графики движения на большинстве маршрутов не являются регулярными. Баржи могут ждать в порту несколько недель пассажиров и окончания погрузки грузов, прежде чем отправиться в рейс.

Международное сообщение по водным маршрутам 
 Киншаса связана с Браззавилем (Республика Конго) регулярными сообщениями на судах и паромах, длина маршрута 3,5 км по реке Конго.
 Киншаса и другие речные порты связаны речным маршрутом по реке Убанги с Банги (Центральноафриканская Республика).
 Гома и Букаву связаны маршрутом по озеру Киву с Гисеньи,  и  в Руанде.
 Калемие, Кулунду-Увире и Моба связаны маршрутом по озеру Танганьика с Кигома (Танзания), Бужумбура (Бурунди) и  (Замбия).
 Касенга и Пвето связаны маршрутом по системе Луапула—Мверу с Нчеленге, Кашикиши и  в Замбии.
 Озеро Альберт: два небольшие порта: Кисенье вблизи Буниа и Махади-Порт связаны с угандийскими портами на Бутиабо и  на Белом Ниле, который судоходен до Нимуле в южной части Судана. В составе водного транспорта находятся, главным образом, малые суда, а коммерческие суда отсутствуют.
 Озеро Эдуард: расположено в пределах национальных парков, населённых пунктов мало, транспортные маршруты обслуживаются, в основном, малыми судами, коммерческий транспорт отсутствует.

Внутреннее сообщение по водным маршрутам 
Среднее течение реки Конго и её притоки являются главными внутренними водными путями в ДР Конго. Два основных речных маршрута:

 Киншаса — Мбандака — Кисангани на реке Конго;
 Киншаса — Илебо на реке Касаи.

Основные озёрные маршруты:
 Калемие — Калунда-Увира на озере Танганьика;
 Букаву — Гома на озере Киву;
  — Инонго на озере Маи-Ндомбе;
 Иребу на реке Конго —  на озере Тумба;
 Касенга — Пвето в системе Луапула—Мверу;
 Кисенье — Порт-Махади на озере Альберт.

Порты

Атлантический океан 
 Матади — главный морской порт
 Банана — нефтяной терминал
 Бома

Внутренние речные порты 
 Бумба
 Илебо — железнодорожный узел
 Кинду — железнодорожный узел
 Киншаса — железнодорожный узел
 Кисангани — железнодорожный узел
 Мбандака
  — бывший военный порт

Озеро Танганьика 
 Калемие — железнодорожный узел
 Увира
 Моба

Озеро Киву 
 Букаву
 Иджви
 Гома

Торговый флот 
В составе торгового флота ДР Конго состоит один нефтяной танкер.

Трубопроводы 
Длина трубопроводов составляет 390 км.

Воздушный транспорт

Ракетная программа 
ДР Конго имеет ракетную программу под названием .

См. также 
 Список аэропортов Демократической Республики Конго

Примечания

Ссылки